Tierklasse steht für:

 Klasse (Biologie), Gruppe von Lebewesen mit gemeinsamen Eigenschaften
 Lokomotiven HBE Tierklasse

Siehe auch:
 Klasse